Ihering se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann von Ihering
 Rudolph von Ihering